Denumirea de Sneagovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Sneagovo, un sat în comuna Ruen, regiunea Burgas;
 Sneagovo, un sat în comuna Gheneral-Toșevo, regiunea Dobrici.